

Patronymes 
 Dan Donegan (1968- ) est un musicien américain ;
 Dorothy Donegan (1922-1998) est une pianiste de jazz ;
 Lawrence Donegan (1961- ), musicien, journaliste et écrivain écossais ;
 Lonnie Donegan (1931- ) est un chanteur, banjoïste et guitariste de skiffle écossais.